Ankersen ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Ankersen (* 1990), dänischer Fußballspieler
 Peter Ankersen (* 1990), dänischer Fußballspieler